Der Coupe d’Europe 1975/76 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 18. Auflage fand vom 14. bis zum 16. Mai 1976 in Kopenhagen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der heimische Billardklubben International København hat den Coupe d’Europe erfolgreich verteidigt vor dem C.B. Barcelona und der Antwerpse Biljart Academie.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Kopenhagen

Entscheidungsspiel für die Endrunde in Kopenhagen (5. Teilnehmer)

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1975/76 

1976
Coupe dEurope 1975/76
Billardturnier in Kopenhagen